Onderdistrict in Indonesië
 Banding Agung (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Banding Agung (Suoh), een plaats in het regentschap Lampung Barat in de provincie Lampung
 Banding Agung (Talang Padang), een plaats in het regentschap Tanggamus in de provincie Lampung
 Banding Agung (Banding Agung), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Banding Agung (Madang Suku III), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra